Cajueiro (Alagoas), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Alagoas
Cajueiro (Barra Mansa), wijk in Barra Mansa
Cajueiro (Recife), wijk in Recife